Howa steht für:

 Hōwa Kōgyō, ein japanisches Maschinenbauunternehmen
 Howa (Fluss), ein ugandischer Fluss

Personen:

 Leslie Howa, US-amerikanische Biathletin